A Premier liga a legmagasabb osztályú izraeli férfi kézilabda-bajnokság. A bajnokságot 1964 óta rendezik meg, de nagypályán már korábban is volt országos bajnokság. Jelenleg tizenkét csapat játszik a bajnokságban, a legeredményesebb klub a Hapóél Risón Lecijón, a címvédő a Hapóél Asdód.

Nagypályás bajnokságok

Kispályás bajnokságok

Lásd még 
Izraeli női kézilabda-bajnokság (első osztály)

Források

תארים

Kézilabda-bajnokságok
Kezilabda 1